One World – książka Wendella Willkie
 One World – album grupy Uniting Nations
 One World – projekt kulturalno-edukacyjny